Pinske ist der Familienname von:

 Annika Pinske (* 1982), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Bastian Pinske (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Michael Pinske (* 1985), deutscher Judoka